Vistabella ist der Name folgender spanischer Orte:
 Vistabella (Tarragona) ein Teilort der Gemeinde La Secuita in der Provinz Tarragona in Katalonien
 Vistabella (Saragossa) eine Gemeine in der Provinz Saragossa in Aragonien